Ufa může znamenat:
 Ufa – město v Ruské federaci
 UFA – německá filmová společnost
 Ufa (řeka) – řeka v Baškortostánu, v Čeljabinské a ve Sverdlovské oblasti v Rusku
 UFO v množném čísle